Saint Corentin est l’hagionyme de Corentin de Quimper
 C’est aussi le nom de la cathédrale de Quimper.